Обюссон ():

Топоним 
 Обюссон — феодальное княжество в средневековой Франции.
 Обюссон — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Обюссон — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Обюссон — округ во Франции, один из округов в регионе Лимузен.

Другое 
 Обюссон — тканый ковёр, шпалера производства мануфактуры Обюссон во Франции.